Эва Кристина Седерстрём (; 15 сентября 1909, Тампере, Великое княжество Финляндское, Российская империя — 1 июня 1995, там же, Финляндия) — финская , , профессор живописи (1982). Лауреат высшей государственной награды Финляндии для деятелей искусств Pro Finlandia (1959).

Биография 
В 1931—1933 годах училась в рисовальной школе Выборга, в 1933—1937 и 1938 годах — в рисовальной школе Финского художественного общества (ныне Академия изящных искусств (Хельсинки)), в 1951 году — в Париже в академии Гранд-Шомьер.

Впервые выставлялась в 1938 году, успех к ней пришёл на выставке молодежи в 1945 году. Участница международных художественных выставок в Швеции и Дании.

Творчество 
Художница-пейзажистка, писала портреты, натюрморты, создала ряд статуэток.

Влияние на её творчество оказали работы Поля Сезанна и Жоржа Брака. Работала в тонком и стилизованном стиле, в ее творчестве встречаются и абстрактные работы. Была популярным художником-портретистом.

В 1947—1948 годах преподавала в Свободной художественной школе и в школе Финской академии художеств (1965—1974).

Награды 
 Премия Дуката (Dukaattipalkinto, 1948),
 Медаль Pro Finlandia (1959),
 Премия Мемориального фонда Маркуса Коллинза (1987).

Ссылки 
 Cederström, Kristina

Художники-портретисты Финляндии
Художники-пейзажисты Финляндии
Мастера натюрморта Финляндии
Художницы Финляндии XX века
Персоналии:Кубизм
Награждённые медалью Pro Finlandia
Обучавшиеся в Академии Гранд-Шомьер
Выпускники Академии изящных искусств (Хельсинки)
Преподаватели Академии изящных искусств (Хельсинки)
Художники-абстракционисты